Das Einzelzeitfahren der Männer bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen fand am 13. August 1920 statt.

Insgesamt galt es 175 Kilometer zurückzulegen. Die Athleten fuhren im Abstand von vier Minuten vom Stadtteil Merksem in Richtung Zentrum von Antwerpen. Weiter ging es Richtung Osten über die Gemeinde Turnhout und nach 96 Kilometern wurde Mol erreicht. Nun drehte der Kurs wieder in Richtung Südwesten und es folgten nach 135 Kilometern Heist-op-den-Berg sowie die Großstadt Lüttich. Drei Kilometer vor dem Vélodrome in Antwerpen erreichten die Fahrer schließlich das Ziel.

Der Schwede Harry Stenqvist gewann vor dem Südafrikaner Henry Kaltenbrunn und sicherte sich somit den Olympiasieg. Bronze ging an den Franzosen Fernand Canteloube. Im Ziel war zunächst Kaltenbrunn als Sieger von Canteloube und Stenqvist ausgerufen worden. Dann wurden jedoch die Wartezeiten an verschiedenen Bahnübergängen verrechnet und somit ergab sich der Sieg des schwedischen Radsportlers.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse bei sports-reference (Archivlink)
 Ergebnisse in der Olympedia

Einzelzeitfahren Manner